Die Saison 2014 der Volleyball-Weltliga war die 25. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 23. Mai und endete am 20. Juli. Zum ersten Mal nahmen 28 anstatt der bisherigen 18 Mannschaften teil.

Modus 
Seit diesem Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kommen musste. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).

Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in zwei Gruppen (Division II hatte drei) mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. In Division I und II spielte jede Mannschaft zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen jeden Gruppengegner. Die Gruppensieger und -zweiten, sowie der Gastgeber und der Sieger des Final Four aus Division II qualifizierten sich für die Finalrunde der Division I. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale. Bei der Division II spielten die Gruppensieger und besten Gruppenzweiten im Final Four; in der Division III waren die Gruppensieger und -zweiten dabei, nachdem sie in der Vorrunde zwei unabhängige Turniere durchführten.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde 

Das Vorrundenspiel zwischen Iran und Italien wurde überschattet durch die Verhaftung der Ghoncheh Ghavami. Die 25-jährige Studentin hatte mit anderen Frauen vor dem Azadi-Stadion gefordert, sich das Spiel ansehen zu dürfen. Im Iran ist es Frauen nicht erlaubt, Männer in Sportkleidung anzusehen. Wegen „Propaganda gegen das Regime“ wurde sie in dem für seine Folterpraktiken berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert. Das Gericht ließ sie am 23. November 2014 aufgrund internationaler Proteste gegen eine Kaution von 25.600 Euro frei. Allerdings durfte sie den Iran für zwei Jahre nicht verlassen.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 16. bis 20. Juli in Florenz (Italien) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 11. und 12. Juli in Sydney (Australien) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 28. und 29. Juni in Bursa (Türkei) ausgetragen.

Weblinks 

 Informationen der FIVB (englisch)
 Highlights final

Einzelnachweise 

2014
Weltliga
Sportsaison 2014